Vida István (1915–1996) jogász, szociálpolitikus, könyvtáros
 Vida István (1940–2020) történész, egyetemi tanár
 Vida István (1958–2005) barlangász, búvár